Ha habido dos ediciones de los Juegos Olímpicos con sede en Helsinki:

 Juegos Olímpicos de Helsinki 1940, Juegos de la XII Olimpiada (suspendidos por la II Guerra Mundial).
 Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Juegos de la XV Olimpiada.